Метродор (, «дар матери») — имя многочисленных исторических личностей.

 Метродор из Лампсака (старший) (V в. до н. э.) — древнегреческий философ-досократик.
 Метродор из Лампсака (младший) (IV в. до н. э.) — древнегреческий философ-эпикуреец.
 Метродор Хиосский (IV в. до н. э.) — древнегреческий философ, последователь Демокрита.
 Метродор Стратоникейский (II в. до н. э.) — древнегреческий философ, последователь Карнеада.
 Метродор Афинский (II в. до н. э.) — древнегреческий философ и художник.
 Метродор Скепсийский (I в. до н. э.) — древнегреческий писатель, оратор и политик.